Winchester hace referencia a varios artículos:

Lugares 
 Winchester, ciudad de Inglaterra.
 Winchester (Indiana), ciudad en el estado de Indiana, Estados Unidos.
 Winchester (Massachusetts), ciudad en el estado de Massachusetts, Estados Unidos.
 Winchester (Nevada), cidad en el estado de Nevada, Estados Unidos.
 Winchester (Tennessee), ciudad en el estado de Tennessee, Estados Unidos.
 Winchester (Virginia), ciudad en el estado de Virginia, Estados Unidos.

Armas 
 Winchester (arma)
 Winchester Repeating Arms Company

Cine 
 Winchester '73, película estadounidense del año 1950 del género western dirigida por Anthony Mann.

Informática 
 Winchester (disco duro)
 Winchester (Nombre clave para una variedad de procesador AMD Athlon)
 Winchester (Tipo de conector para cable V.35 de Cisco)

Personajes ficticios 
Mayor Charles Emerson Winchester III, de la serie de televisión M*A*S*H.
John Winchester, de la serie de televisión Supernatural.
Dean Winchester, de la serie de televisión Supernatural.
Sam Winchester, de la serie de televisión Supernatural.